Середняя — упразднённая деревня в Сямженском районе Вологодской области.

Входит в состав Коробицынского сельского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — в Коробицинский сельсовет. Позже в состав Ногинского сельского поселения.

Расстояние по автодороге до районного центра Сямжи — 52 км, до центра муниципального образования Георгиевской — 12 км. Ближайшие населённые пункты — Пудково, Гора, Коробицыно.

По данным переписи в 2002 году постоянного населения не было.

9 мая 2020 года была упразднена.

Примечания

Ссылки 
 Середняя в реестре населённых пунктов Вологодской области

Упразднённые населённые пункты Сямженского района
Исчезнувшие населённые пункты Вологодской области